Jonas Siegenthaler, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Siegenthaler est le premier thaïlandais a jouer dans la LNH.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse de Juniors Élites A en 2013
 Vainqueur de la Coupe de Suisse 2016 avec les ZSC Lions
 Membre du All-Star Team du championnat du monde des moins de 18 ans en 2015

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012||GCK Lions U20||Juniors Élites A||7||0||2||2||4||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||GCK Lions U20||Juniors Élites A||34||2||12||14||54||7||0||1||1||8
|-
|2013-2014||GCK Lions||LNB||40||2||6||8||24||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||ZSC Lions||LNA||6||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||GCK Lions U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||7||0||0||0||2
|-
|2014-2015||ZSC Lions||LNA||41||0||3||3||39||18||0||2||2||4
|-
|2014-2015||GCK Lions||LNB||10||1||7||8||10||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||ZSC Lions||LNA||40||3||5||8||28||4||0||0||0||2
|-
|2015-2016||GCK Lions U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||1||1||0||1||2
|-
|2015-2016||Bears de Hershey||LAH||6||0||1||1||8||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||ZSC Lions||LNA||28 ||1 ||6 ||7 ||16 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2016-2017 || Bears de Hershey || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 || Bears de Hershey || LAH ||75 ||6 ||6 ||12 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Bears de Hershey || LAH ||34 ||2 ||4 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Capitals de Washington || LNH ||26 || 0 || 4 || 4 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0  || 2 	
|-
| 2019-2020 || Capitals de Washington || LNH || 64 || 2 || 7 || 9 || 43 || 7 || 0 || 0 || 0  || 0 
|-
| 2020-2021 || Capitals de Washington || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Devils du New Jersey || LNH || 70 || 1 || 13 || 14 || 42 || - || - || - || - || -
|-

| 175 || 3 || 24 || 27 || 99 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2

|2013|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||5||0||0||0||8||
|-
|2014|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||5||0||1||1||2||
|-
|2015||ZSC Lions||CHL||4||0||0||0||6||Phase de groupe
|-
|2015||ZSC Lions||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Demi-finale
|-
|2015|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||1||1||8||
|-
|2015|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||7||0||4||4||20||
|-
|2016||ZSC Lions||CHL||5||1||1||2||4||Phase de groupe
|-
|2016||ZSC Lions||Coupe de Suisse||5||0||3||3||0||Vainqueur
|-
|2016|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||1||1||6||
|-
|2017|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||5||1||5||6||2||
|-
|2021||||CM||7||0||1||1||6||

Notes et références 

Naissance en mai 1997
Naissance à Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur thaïlandais de hockey sur glace
Sportif zurichois
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Devils du New Jersey
Défenseur de hockey sur glace